Góra Waszyngtona – szczyt górski w USA.
 Mount Washington – dzielnica Los Angeles.
 Hotel Mount Washington – wybudowany w 1902 hotel, w którym w lipcu 1944 odbyła się United Nations Monetary and Financial Conference (Konferencja z Bretton Woods).

Miejscowości w USA:
 Mount Washington – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Bullitt.
 Mount Washington – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire.

Gminy w USA:
 Mount Washington (ang. Mount Washington Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire.